Saint Victor peut désigner plusieurs saints chrétiens qui ont porté le nom de Victor :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Saint Victor, théologien romain, proche de saint Augustin
 Victor de Damas (), martyr avec sainte Couronne ; fêtés le 14 mai.
 Victor  († 199), pape en 189 ; fêté le 28 juillet.
 Victor de Carthage  († 259), avec , Montanus, Julien, Victoric et leurs compagnons, martyrs à Carthage, sous l’empereur Valérien ; fêtés le 23 mai en Occident et le 24 février en Orient. 
 Victor de Milan († 303), dit "le Maure", soldat romain africain en garnison à Milan, martyrisé sous Dioclétien en Orient et Maximien en Occident ; fêté le  8 mai.
 Victor de Soleure († vers 300), martyr avec Ours de Soleure, soldats de la légion thébaine ; fêté le 30 septembre.
 Victor de Marseille († ), martyrisé à Marseille pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne; fêté le 21 juillet.
 Victor de Plaisance († 375)
 Victor de Vita (), martyr africain.
 Victor de Braga (), martyr.
 Victor de Mouzon (), martyr, fêté le .
 Victor du Mans, ou Victeur (422-490), évêque ; fêté le 26 août.
 Victor d'Arcis-sur-Aube ou Victor de Plancy (), ermite ; fêté le 26 février.
 Victor de Campbon () ; fêté le 13 août

Saint uniquement reconnu par l'Église catholique 
 Saint Victor III († 1087), pape en 1085.

Saint uniquement reconnu par les Églises orthodoxes 
 Victor de Capoue († 554), évêque de Capoue en Campanie ; fêté le 2 avril.

Sources et références 

Victor
Victor